Георгий Девятый:
 Георгий IX (1486—1534) — царь Картли (1525—1534), 81-й царь Грузии из династии Багратионов.
 Георгий IX (царь Имеретии) (груз. გიორგი IX; 1712— после 1772) — царь Имеретии (1741—1742).

См. также 
 
 Георгий X